Il doppio  dello  Status Athens Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rameez Junaid e Philipp Marx erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rik De Voest e Lu Yen-Hsun ha battuto in finale 6–3, 6–4 Robin Haase e Igor Sijsling.

Teste di serie 

 Leoš Friedl /  David Škoch (quarti di finale)
 Benjamin Becker /  Philipp Petzschner (primo turno, ritiro)

 Jonathan Marray /  Jamie Murray (primo turno) 
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Status Athens Open 2010